Johann Keferstein ist der Name folgender Personen:

* Johann August Leberecht Keferstein (1753–1781), deutscher Papiermüller, Unternehmer und Erfinder
 Johann Christian Friedrich Keferstein (1752–1805), deutscher Baumeister und Autor